Setge de Gibraltar (1309), empresa bèl·lica durant el regnat de Ferran IV de Castella en el transcurs de la Reconquesta 
 Setge de Gibraltar (1316), intent frustrat de l'Emirat de Granada per recuperar Gibraltar, plaça que havia caigut en mans de Ferran de Castella el 1309
 Setge de Gibraltar (1333)
 Setge de Gibraltar (1361), atac catalanoaragonès contra els dominis marínides
 Setge de Gibraltar (1704-1705), campanya de la Guerra de Successió Espanyola, entre el 5 de setembre de 1704 a 31 de març de 1705.
 Setge de Gibraltar (1727), segon de la Guerra de Successió Espanyola amb la intenció de recuperar la ciutat després d'haver estat presa el 1704 per la coalició anglo-holandesa
 Setge de Gibraltar (1779-1783) o Gran Setge de Gibraltar, tercer de la Guerra de Successió Espanyola dut a terme per Espanya des de la Presa de Gibraltar per recuperar la colònia britànica